Ла-Гюїоньє́р, Ла-Ґюїоньєр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 37 км на південний схід від Нанта, 36 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Гюїоньєр, Буффере, Монтегю, Сен-Жорж-де-Монтегю i Сен-Ілер-де-Луле було об'єднано в новий муніципалітет Монтегю-Ванде.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 999 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2750,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Гюїоньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт міста Ла-Гюїоньєр 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Гюїоньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея